

Sigle 
 Carriage Paid To – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Centro di permanenza temporanea
 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)
 Consorzio Pisano Trasporti: azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Pisa (Italia).

Biochimica 
 CPT – Proteina coinvolta nel ciclo della carnitina

Fisica 
 Simmetria CPT – simmetria sotto trasformazioni che riguardano le inversioni simultanee di Carica, Parità e Tempo

Geotecnica 
 Prova penetrometrica statica, abbreviata con CPT (dall'inglese Cone Penetration Test), una tipologia di prova in situ per la caratterizzazione meccanica del terreno.

Medicina
 Capacità Polmonare Totale – In inglese si abbrevia anche con TLC – Total Life Capacity

Mineralogia 
 Cpt – abbreviazione di clinoptilolite

Note